Harriman kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Harriman (New York)
Harriman (Tennessee)